Рашид Ибрагимов:
 Ибрагимов, Рашид (дзюдоист) (род. 1964) — российский дзюдоист.
 Ибрагимов, Рашид Абдулович (род. 1944) — российский дипломат.